Batalla de Montejurra (1835), combat de la Primera guerra carlina, lluitat el 16 de novembre de 1835.
 Batalla de Montejurra (1873), combats de la Tercera guerra carlina, lluitat entre el 7 i el 9 de novembre de 1873.
 Batalla de Montejurra (1876), també de la Tercera guerra carlina, fou lluitat el 17 de febrer de 1876.